2 miejscowości w Polsce: 
 Czarne Małe – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja 
 Czarne Małe – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek